En suivant les observations de Strauss et Howe, on appelle Génération X la génération née entre 1966 et 1976, intercalée entre la génération des baby-boomers et celle de la génération Y.

Comics
 Generation X est le titre d'un comic dérivé des X-Men publié par Marvel Comics.

Littérature
 Génération X est le nom d'un roman de l'écrivain canadien Douglas Coupland publié en 1991.

Musique
 Generation X est le nom d'un groupe de punk rock fondé en 1976 et ayant fait connaître le chanteur Billy Idol ;
 Generation X est le premier album de ce groupe.
 Generation X est un album de Sadat X publié en 2006.

Télévision
 Generation X est un téléfilm américain réalisé par Jack Sholder en 1996.